Favières ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Favières (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
 Favières (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Favières (Seine-et-Marne) im Département Seine-et-Marne
 Favières (Somme) im Département Somme

Siehe auch:
 Château de Favières